Горкунов — русская фамилия. Известные носители:
 Горкунов, Михаил Степанович (1915—1943) — капитан, Герой Советского Союза.

 Горкунов, Эдуард Степанович (1945—2020) — российский физик, академик РАН.